Volnay puede referirse a: 

 Volnay, comuna francesa situada en Côte-d'Or; o
 Volnay, comuna francesa situada en Sarthe.